Harrison County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Harrison County, Indiana 
 Harrison County, Iowa 
 Harrison County, Kentucky 
 Harrison County, Mississippi 
 Harrison County, Missouri 
 Harrison County, Ohio 
 Harrison County, Texas 
 Harrison County, West Virginia